En Pologne, Bucze peut désigner :

 Bucze, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Bucze, un village de la powiat de Świebodzin dans la voïvodie de Lubusz,
 Bucze, un village de la powiat de Żary dans la voïvodie de Lubusz,
 Bucze, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Bucze, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.